Notre-Dame-des-Miracles peut désigner :
Basiliques
 

Églises
 l'église Notre-Dame-des-Miracles, à Avignonet-Lauragais ;
 la chapelle Notre-Dame-des-Miracles d'Avignon ;
 la chapelle Notre-Dame-des-Miracles, à Orléans.

Statuaire
 la statue de Notre-Dame des Miracles et des Vertus, située dans la basilique Saint-Sauveur de Rennes.

Pèlerinage
 le pèlerinage de Notre-Dame des Miracles à Saint-Maur-des-Fossés

Voir aussi